Балх може да се отнася за няколко географски обекта в Афганистан:
 Балх, град
 Балх, река
 Балх, провинция

Вижте също 
 Балк, внук на легендарния основател на Молдовското княжество – Драгош (войвода).